Р-14 (индекс ГРАУ — 8К65, по классификации МО США и НАТО — SS-5 Skean) — советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности (БРСД) наземного базирования.

Головной разработчик — ОКБ-586. Принята на вооружение в апреле 1961 года.

В 1964 году на вооружение была принята ракета Р-14У (индекс 8К65У) с шахтным базированием в стартовом комплексе группового старта 8П765 «Чусовая».

История создания 
Успех в создании БРСД Р-12 позволил молодому ОКБ-586 под руководством Янгеля выступить с новыми инициативами. Первоначально усилия КБ были направлены на создание БРПЛ Р-15, представляющей собой уменьшенный вариант Р-12. Работы по ней велись с августа 1955. Одновременно с работами по морской тематике ОКБ-586 выступило с инициативами разработки новых баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности — будущие Р-14 и Р-16.

Для ракеты средней дальности предлагалось увеличить дальность по сравнению с Р-12 вдвое, что стало бы ответом США на создание БРСД «Юпитер» (3200 км) и «Тор» (2800 км). Предэскизный проект Р-14 вышел в третьем квартале 1956. Компоненты топлива были выбраны те же, что и на Р-12 — углеводородное горючее ТМ-185 и окислитель АК-27И. Рассматривались два варианта — одноступенчатая и двухступенчатая схемы. При этом предпочтение отдавалось одноступенчатой схеме в виду её большей простоты и надежности. Была определена стартовая масса ракеты в 95 т с достижением дальности 4500 км. Это позволило бы новой ракете с территории Советского Союза поражать любые цели в Европе, Азии, части Северной Америки и Африки. Система управления, также как и на Р-12 предполагалась автономная инерциальная, что в связи с возросшей дальностью требовало повышения её точности.

После выпуска предэскизного проекта работы по Р-14 были временно приостановлены. Еще не были закончены работы по Р-12. Руководство ОКБ сомневалось в возможностях КБ и завода одновременно разрабатывать две новые ракеты. Поэтому усилия были сосредоточены на создании межконтинентальной ракеты. В отличие от Р-14, Р-16 изначально планировалась под новую перспективную пару топлив — НДМГ + АК27И. Это обещало обеспечить повышение удельного импульса на 15 % по сравнению с компонентами топлива Р-12. Первоначально это нововведение руководством страны было воспринято прохладно. Это требовало организовать промышленное производство нового топлива в сжатые сроки. К тому же возникло опасение в невозможности выдержать сроки по разработке новых ЖРД. Планировавшееся для их разработки ОКБ-3 НИИ-88 главного конструктора Д. Д. Севрука не имело собственной производственной базы, что увеличивало сроки отработки двигателей. Попытки Янгеля перевести ОКБ-3 в Днепропетровск не увенчались успехом.

Немаловажным было и отрицательное отношение главного конструктора ОКБ-1 Королева к созданию баллистических ракет на высококипящих компонентах. В связи с этим было принято решение правительства о проведении научной экспертизы. В январе 1958 года экспертный совет под руководством академика М. В. Келдыша в целом одобрил эскизный проект Р-16, доложив правительству о принципиальной возможности создания МБР с заявленным характеристиками. Экспертным советом было отмечена неотработанность маршевых двигателей ОКБ-3 НИИ-88. В связи с этим было принято предложение ОКБ-586 передать работы по созданию маршевых ЖРД ОКБ-456 В. П. Глушко. ОКБ-456 энергично приступило к работе и предложило созданную на базе ЖРД 8Д513 с одним ТНА целую линейку двигателей. Для Р-16 были предложены шестикамерный 8Д712 и двухкамерный 8Д713, а для Р-14 — четырехкамерный 8Д514.

Это решение ОКБ-456 по двигателям способствовало возобновлению работ по Р-14. Также повлияли настойчивые просьбы начальника реактивного вооружения страны генерал-майора А. И. Семёнова о проведении работ по ракете средней дальности. 2 июля 1958 года вышло постановление правительства о разработке ракеты Р-14. Эскизный проект был разработан к декабрю 1958. В отличие от Р-12, диаметр корпуса которой для упрощения производства был выбран равным уже производившимися Р-2 и Р-5М, диаметр корпуса Р-14 был выбран равным 2,4 метра — как на второй ступени межконтинентальной Р-16. Успехи в разработке ОКБ-456 двигателя на НДМГ позволили остановиться на одноступенчатой схеме. Фактически Р-14 стала максимумом того, что можно было «вытянуть» из одноступенчатой схемы.

В начале 1959 года резко обострилась международная обстановка в связи с развитием событий вокруг «Берлинского кризиса». По результатам личного доклада М. К. Янгеля Н. С. Хрущёву было принято решение о интенсификации работ над Р-14 и Р-16. 13 мая 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР № 514—232 «О сокращении сроков создания изделий Р-16, Р-14 и организации их серийного производства» которым предусматривалась передача из КБ Янгеля всех работ по морскому комплексу Д-4 с ракетой Р-21 в СКБ-385 В. П. Макеева. Для Р-14 начало ЛКИ было установлено на сентябрь 1960 года, а поставка первых серийных ракет в войска — уже на 1961 год. К производству ракет подключались заводы № 166 (г. Омск) и № 1001 (г. Красноярск).

Конструкция

Ракета 8К65 
Ракета 8К65 выполнена по одноступенчатой схеме с отделяющейся головной частью. Топливные баки ракеты несущие, в конструкции применены алюминиевые панели, обработанные химфрезерованием. Наддув бака окислителя осуществляется воздухом, горючего — азотом. Топливные баки изолировались от остальной топливной системы прорезаемыми мембранными клапанами, что позволило довести срок хранения ракеты в заправленном состоянии до 30 суток. Ракета оснащалась специальной  системой одновременного опорожнения топливных баков, позволившей уменьшить неиспользуемый остаток топлива.

Ракета оснащалась маршевым двигателем РД-216 (8Д514) разработанным ОКБ-456 под руководством В. П. Глушко. Работал на самовоспламеняющихся высококипящих токсичных компонентах топлива — горючем НДМГ и окислителе АК-27И. Двигатель был четырехкамерным, выполненным по открытой схеме. Состоял из двух двухкамерных двигательных блоков РД-215 (8Д513), объединенных рамой крепления с корпусом и имевших общую схему запуска. Каждый из двигателей РД-215 имел собственный турбонасосный агрегат (ТНА), газогенератор и систему автоматики.

Сухой вес двигателя 1150 кг, высота 2195 мм, диаметр 2260 мм. Давление в камере сгорания 75 кгс/см². Тяга двигателя у земли 151 тс, удельный импульс у земли 246 с, в пустоте 289 с. Время работы ЖРД при стрельбе на максимальную дальность составляло порядка 125 сек. Камеры сгорания были паяносварной конструкции с внутренним завесным (охлаждение стенки камеры сгорания от форсуночной головки) и регенеративным (с помощью горючего, пропускаемого между внутренней и внешней стенками камеры) охлаждением. Состояли из внутренней и внешней стальных оболочек, соединенных гофрированной проставкой. Все форсунки были однокомпонентными.

ТНА располагались между камерами сгорания в районе их горловин. Они работали на основных компонентах топлива, что позволило отказаться от использовавшейся на Р-12 перекиси водорода. Каждый турбонасосный агрегат состоял из двух шнекоцентробежных насосов с двухсторонними входами и осевой двухступенчатой турбины, расположенных на двух валах соединенных торсионной рессорой. На одном валу размещались насос окислителя и консольно закрепленная турбина, на втором — насос горючего. Крыльчатки, шнеки и корпуса насосов изготавливались из алюминиевых сплавов. Ротор и коллекторы турбины — из никелевых сплавов. Остальные детали ТНА были стальными. Привод ТНА осуществлялся газом, образующимся в газогенераторе при сжигании топливной смеси с избытком горючего. Расход топливной смеси в газогенераторе составлял около 1,8 % от общего расхода топлива. Мощность ТНА составляла 3270 КВт при частоте вращения 155 об/с.

Газогенератор одностенный с цилиндрическим корпусом и охлаждением с помощью создаваемой форсункой завесы горючего. Изготавливался из сталей и никелевых сплавов. Отработанный газ после прохождения через ТНА выбрасывался в специальное сопло. Система автоматики срабатывала от электро- и пирокоманд, а также от управляющего давления азота. Азот в систему поступал от бортовых баллонов через редуктор давления.

Запуск ЖРД одноступенчатый, без выхода на промежуточную ступень тяги. При запуске производилось открытие пиромембранных клапанов, установленных на входы в насосы. Компоненты топлива заполняли насосы и пусковые бачки. Топливные клапаны питания газогенератора на выходе из насосов при этом остаются закрытыми. Начальная раскрутка ТНА производилось за счет сжигаемых в газогенераторе компонентов топлива вытесняемых из пусковых бачков газообразным азотом. При повышении давления, создаваемого насосами, топливные клапаны открываются и происходит переключение газогенератора на питание от насосов ТНА.

Регулирование тяги производится изменением расхода топлива через газогенератор, по командам системы кажущейся скорости. Выключение двигателя с целью уменьшения разброса импульса последействия тяги осуществлялось в два этапа. На первом этапе прекращалась подача топлива в газогенератор. На втором этапе прекращалась подача топлива в камеры сгорания и дренаж горючего из системы охлаждения.

Управление ракетой осуществлялось за счет отклонения вектора тяги с помощью графитовых газоструйных рулей. Автономная инерциальная система управления разрабатывалась в НИИ-885 под руководством Н. А. Пилюгина. Она впервые была размещена на гиростабилизированной платформе 8Л278 с воздушным подвесом гироскопов, что значительно уменьшило инструментальные погрешности системы управления. Комплекс командных гироскопических приборов «Корунд» для СУ Р-14 были разработаны в НИИ-49 МСП (сейчас "Концерн «Гранит-Электрон») под руководством В. П. Арефьева. В систему управления входил также генератор программных импульсов. Принятые меры позволили получить предельное отклонение равное 5000 м — такое же, как и у Р-12 с вдвое меньшей дальностью.

После отключения двигателей происходило отсоединение головной части и увод от неё ракеты с помощью трех установленных на корпусе тормозных РДТТ. Отделяемая головная часть ракеты имела коническую форму с затуплением полусферической формы выполненным из термостойкого сублимирующего материала. На корпус головной части наносилось защитное покрытие из асботекстолита.

Состав комплекса

Испытания 
В первом квартале 1960 года были выполнены первые горячие проливки ракеты. С 28 марта по май 1960 года в Загорском НИИ-229 было проведено четыре стендовых испытания двигателей, прошедшие без особых замечаний. Во втором квартале 1960 экспериментальная отработка Р-14 была завершена и начата подготовка к лётно-конструкторским испытаниям.

Лётно-конструкторские испытания начались 6 июня 1960 года на ГЦП-4 (полигон Капустин Яр). Для проведения испытаний 8К65 на технической позиции (площадка №20 полигона) был построен монтажно-испытательный корпус, а на площадке №21 - стартовая позиция с двумя стартами, вблизи Братска был оборудован район падения головных частей. Председателем Госкомиссии был назначен генерал-майор А. Г. Мрыкин. Техническим руководителем испытаний — заместитель Янгеля В. С. Будник. По результатам первого пуска была выявлена ненормальная работа системы перелива окислителя. Во время второго запуска 25 июня 1960 из-за разрушения отсечного пироклапана в конце активного участка произошло нештатное выключение двигателя. Первые пуски выявили конструктивный недостаток, вызывавший явление кавитации, что приводило к разрушению ракет. Все недостатки достаточно быстро устранялись и по результатам 22 пусков, завершившихся 15 февраля 1961 года, Госкомиссия подписала отчет о прохождении испытаний с рекомендацией о принятии ракеты на вооружение. Ракета Р-14 была принята на вооружение постановлением правительства от 24 апреля 1961 года.

Серийным производством ракет, с 1960 года, занимались: завод № 586 в Днепропетровске (будущий Южмаш) и завод № 1001 в Красноярске.

Пуски

Тактико-технические характеристики

Сравнительная характеристика

Развёртывание 

В ходе учения «Тюльпан» 8 сентября 1962 года Р-14У с ядерным зарядом была запущена с полевой позиции в районе станции Ясная (Забайкальский край) по Новоземельскому полигону.

Эксплуатация

43-я ракетная армия 
В Винницкой ракетной армии (далее РА) на конец 1965 года имелось 50 ПУ Р-14 (в том числе 24 ШПУ):
 19-я ракетная дивизия (до 1964 — г. Гайсин, Винницкой области, с 1964 — пос. Раково, г. Хмельницкий), с 1962 по 1972 год 
 433-й гвардейский ордена Красной Звезды ракетный полк — (в/ч 44226, г. Гайсин, Винницкой области) — 10 ПУ (в том числе 6 ШПУ), с 1962 по 1972 год, с июня 1972 по 1974 (1979) год — в составе 43-й рд
 1-й ракетный дивизион (рдн) — 4 наземных ПУ Р-14 (, старты № 1, 2, 3, 4), на БД с 17 января 1962 года по 1978 год
 2-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (, старты № 5, 6, 7), на БД с 1964 года по 1978 год
 3-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (, старты № 8, 9, 10), на БД с 1964 года по 1978 год
 35-я ракетная дивизия (с 1960 — г. Прохладный, с 1961 — г. Орджоникидзе, с 1967 по 1982 — с. Октябрьское Северо-Осетинской АССР), с 1963 по 1982 год
 480-й Дрезденский ракетный полк — (в/ч 54273, г. Махачкала) — 9? ШПУ, с 1963 по 1982 год (на момент приёма в 35-ю рд в 1963 году на БД было 3 ШПУ)
 1-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 1963
 2-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 1963
 3-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с февраля 1964
 43-я Гвардейская ракетная дивизия (в/ч 54196, г. Ромны Сумской области), с 1962 по 1983
 665-й ракетный полк (в/ч 44073, г. Лебедин, Сумской области) — 12 ПУ, с сентября по декабрь 1962 в составе 51-й рд как 564 рп (операция «Анадырь»)
 1-й рдн с 4 наземными ПУ (), на БД с 1 января 1962 по 1 февраля 1980
 2-й рдн с 4 наземными ПУ (), на БД с 10 января 1962 по 1980
 3-й рдн с 4 наземными ПУ (), на БД с 25 февраля 1962 по 1980
 668-й ракетный полк (в/ч 54294, г. Глухов, Сумской области) — 8-10 наземных ПУ, на БД с 25 февраль 1962 по 30 июня 1981 год, с сентября по декабрь 1962 в составе 51-й рд как 567 рп (с июня 1962 — два рдн, один из них из состава 428 рп 32 рд) (операция «Анадырь»)
 1-й рдн с 4  с наземными ПУ (?), на БД с 10 января 1962 по сентябрь 1962 и с 1 декабря 1962 по 30 июня 1981 года
 2-й рдн с 4 сбатр с наземными ПУ (?), на БД с 10 августа 1963 по 30 июня 1981 года
 3-й рдн с 2 сбатр с наземными ПУ (?), на БД с 15 августа 1964 по 30 июня 1981 года

 46-я ракетная дивизия (в/ч 33883, г. Первомайск), с 1960 по 1971 
 434-й ракетный полк (в/ч 34189), с 1979 полк в составе 47-й рд (Ясный, передан в кадрированном виде, без техники), с 1981 года передан в 39-ю рд (Новосибирск)
 ?-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 1962 года 
 ?-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 1963 года
 ?-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 1964 года

50-я ракетная армия 
В Смоленской РА на конец 1965 года насчитывалось 27 стартовых позиций Р-14 (12 наземных и 15 шахтных):
 32-я ракетная дивизия (Поставы, Витебской области)
 428-й гвардейский Краснознамённый Звенигородский ракетный полк (в/ч 44197, г. Сморгонь Гродненской области) — 11 ПУ (в том числе 3 ШПУ), с сентября по декабрь 1962 1-й рдн в составе 668-го рп 43-й рд (51-й рд, операция «Анадырь»)
 1-й рдн — 4 наземных ПУ Р-14 с подвижными средствами заправки (), на БД с 12 января 1962 по 1 июня 1977 года
 2-й рдн — 4 наземных ПУ Р-14 со стационарными средствами заправки (), на БД с 31 января 1964 по 1 июня 1977 года 
 3-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 8 декабря 1964 по 15 марта 1978 года
 29-я гвардейская ракетная дивизия (г. Шяуляй Литовской ССР)
 344-й ракетный полк (В/ч 44008, Приекуле) — 10 ПУ (в том числе 6 ШПУ), с 1963 по 1983 год
 1-й рдн — 4 наземных ПУ Р-14 (Нигранде, ), на БД с 10 января 1962 года
 2-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (Никраце (Эмбуте), ), на БД с 10 марта 1964 года
 3-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (Вайнёде, ), на БД с 1 декабря 1964 года
 40-я ракетная дивизия (г. Остров), 6 ШПУ
 24-й ракетный полк (пос. Песчаный Кольского района Мурманской области, ж/д станции Тайбола и Кица) — 6 ШПУ Р-14У, с 1962 по 1983 год
 1-й рдн  3 ШПУ Р-14У   (Пушной ), на БД с 5 февраля 1963 года.. 
 2-й рдн 3 ШПУ Р-14У  (Пушной ), на БД с 12 ноября 1963 года. 
 3-й рдн 3 Р-14У  (Тайбола ), так и не заступил на боевое дежурство, а пусковые сооружения не были завершены и строительство шахт прекращено в 1964 году.

31-я ракетная армия 
В Оренбуржской РА, а до 1970 года — в подразделениях 18-го и 24-го отдельных ракетных корпусов (г. Оренбург и г. Джамбул, соответственно), максимально на БД находилось 13 ПУ Р-14:
 68-я ракетная бригада (г. Сары-Озек Казахской ССР), с 1961 (по 1965 год, в составе 53 рд, как 496-й ракетный полк) по 1980 год — 10 ПУ (в том числе 6 ШПУ)
 1-й рдн — 4 наземных ПУ Р-14 (), на БД с 11 февраля 1962
 2-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (?), на БД с 19 февраля 1963
 3-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (?), на БД с 10 декабря 1964
 481-й отдельный ракетный полк (в/ч 34200, г. Актюбинск Казахской ССР), с 1961 в составе 53 рд (Джамбул), с 1965 года в составе 18 орк, с 1970 в составе 31 РА, с ноября 1971 года передан во 2-е испытательное управление 5-го НИИП (Байконур) и переименован в 26-ю отдельную опытно-испытательную часть (испытания Р-36М и обучение подразделений РВСН)
 1-й рдн — 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 1963 года по 1971 год (в 1968 снята с БД одна из шахт)
 2-й рдн — 3 недостроенных ШПУ Р-14У (), брошены в 1963 году

9-й отдельный ракетный корпус 
На вооружении 9 орк (г.Хабаровск), с 1961 года и до расформирования и передачи полков в другие объединения (46-ю и 53-ю ракетные армии) в 1970 году, максимально имелось 11 ПУ Р-14:
 45-я ракетная дивизия (г. Уссурийск, с 1965 — пос. Манзовка), с 1962 по 1970 год
 571-й ракетный полк (в/ч 44245) (пос. Новосысоевка), в 1970—1971 годах передан в 19-ю рд (Хмельницкий)
 1-й рдн с 4 наземными стартовыми позициями Р-14 (), 1-я батарея на БД с января 1961, остальные 3 — с декабря 1961
 2-й рдн с 3 ШПУ Р-14У (), на БД с 1965
 83-й отдельный ракетный полк (в/ч 75914, с августа 1961 — Уссурийск, в июне 1962 — передислокация в пос. Анадырь, с августа 1969 передан в 46-ю рд в Первомайском)
 один рдн с 4 наземными стартовыми позициями Р-14 (), БД на Чукотке с 23 января 1964 по июнь 1969

Сохранившиеся экземпляры 
 Ракета 8К65 представлена в филиале Центрального музея РВСН в Учебном центре Военной академии РВСН им. Петра Великого в Балабанове Калужской области.

Примечания

Источники

Литература

Ссылки

Русскоязычные ресурсы 
 Ракетный комплекс средней дальности Р-14 с ракетой 8К65 (Р-14У/8К65У)
  Капустин Яр — Баллистическая ракета среднего радиуса действия Р-14 8К65, Р-14У 8К65У SS-5 «Scean»
 Заброшенные ракетные шахты. Позиции Р-14У. Мурманская область

Иноязычные ресурсы 
 Globalsecurity — R-14 / SS-5 SKEAN 

Ракеты «земля-земля»
Ракетно-ядерное оружие СССР